Die Nationaldivision 1980/81 war die 67. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Progrès Niederkorn gewann den dritten Meistertitel mit einem Punkt Vorsprung vor Red Boys Differdingen. Titelverteidiger Jeunesse Esch belegte den dritten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1980/81